Planococcus est un genre de bactérie Gram positif de la famille des Planococcaceae.
 Planococcus est un genre d'insecte (des cochenilles) de la famille des Pseudococcidae.